Зады — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Зады — деревня в Логойском районе Минской области.

Россия 
 Зады — деревня в Ильинском районе Ивановской области.
 Зады — деревня в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области.
 Зады — деревня в Судиславском районе Костромской области.

Украина 
 Зады — село в Дрогобычском районе Львовской области.